Tokositna steht für:

 Tokositna-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tokositna River, einen Fluss in Alaska